Amprimo – cognome italiano
 Rifugio Oneglio Amprimo – rifugio in val di Susa